Spontaneous Combustion (combustione spontanea in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I figli del fuoco (Spontaneous Combustion) – film del 1990 diretto da Tobe Hooper

Musica 
 Spontaneous Combustion – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Spontaneous Combustion – album dei Liquid Trio Experiment del 2007
 Spontaneous Combustion Records – etichetta discografica

Televisione 
 La teoria del peto spontaneo (Spontaneous Combustion) – episodio della terza stagione di South Park